O Campeonato Africano das Nações (português angolano), Taça das Nações Africanas (português europeu) ou Copa Africana de Nações (português brasileiro) de 1959 foi a 2ª edição do torneio organizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), sendo recebido e vencido pela República Árabe Unida, um país de curta duração resultante da união entre as repúblicas do Egito e da Síria.

Seleções classificadas

Fase final

Ligações externas 
 
 

1959
1959 no futebol